Visoka (Arilje), een plaats in Servië
Visoka (geslacht), een geslacht van steenvliegen